Radio Centraal is naam van meerdere radiostations:
 Radio Centraal (Den Haag), een radiozender in Den Haag
 Radio Centraal (Bergambacht), is de lokale omroep van Bergambacht
 Radio Centraal (Antwerpen), is een Antwerps, niet-conventioneel, vrij radiostation
 Radio Centraal (Vlijmen), was de lokale omroep van Vlijmen
 Radio Centraal (Weststellingwerf), de lokale omroep van Weststellingwerf
 Omroep Centraal, is de lokale omroep van Gemert-Bakel